Die Fotbollsallsvenskan 1974 war die 50. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 13. April und dem 27. Oktober 1974 wurde in ihr der schwedische Fußballmeister ausgespielt.

Nachdem zwei Jahre in Folge Åtvidabergs FF den schwedischen Meistertitel gewinnen konnte, holte Malmö FF zum zehnten Mal in der Vereinsgeschichte den Von-Rosens-Pokal. Durch einen 2:0-Finalsieg über Östers IF im Svenska Cupen holte die Mannschaft um Spieler wie Bo Larsson, Roland Andersson und Staffan Tapper zudem das Double. Die beiden Abstiegsplätze wurden durch IK Sirius und den Neuling Brynäs IF belegt.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste 
Jan Mattsson von Östers IF verteidigte seinen Titel als schwedischer Torschützenkönig. Dieses Mal gelangen ihm 22 Tore.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1974
Fußballsaison 1974